Svatobor bezeichnet

 Svatobor, seltener tschechischer Vorname
 Svatobor Friedrich († 1086), Patriarch von Aquileia; siehe Friedrich II. von Mähren
 Svatobor (Berg), Berg im Böhmerwaldvorland
 Svatobor, Ortschaft auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, ab 2015 Ortsteil der Gemeinde Lučiny
 Svatobor (Verband), 1862 gegründeter Verband zur Unterstützung tschechischer Schriftsteller